Schrottenbach hat folgende Bedeutungen:

 Schrottenbach (Gemeinde Guttaring), Ortschaft in der Gemeinde Guttaring, Kärnten, Österreich
 Ferdinand Schrottenbach (1957–1991), im Dienst getöteter österreichischer Polizist
 Adelsgeschlecht der Grafen von Schrottenbach, siehe Schrattenbach (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Schrattenbach (Begriffsklärung)